BOM, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Bill of materials (en français, liste de pièces, ou  nomenclature produit), dans le domaine de la logistique ;
 benne à ordures ménagères ;
 biopsie ostéomédullaire, selon la liste d'abréviations en médecine ;
 Bureau of Meteorology, en Australie ;
 Byte order mark (en français, indicateur d'ordre des octets) ;
 .

Bom peut faire référence à :
 Bom, de son vrai nom Michel de Bom, un scénariste belge de bande dessinée ;
 Bom , une chanteuse leader du groupe de musique sud-coréen 2NE1.